

Patronyme 

 Agustín García-Gasco (1931-2011), cardinal espagnol, archevêque de Valence en Espagne de 1992 à 2009 ;
 Alfonso Gasco (1867 - 1936), diplomate et interprète italien ;
 Joan Gascó (av. 1480 - 1529), diplomate et interprète italien ;
 Pere Gascó (1502/1505 - 1546), peintre espagnol.

Toponyme 

 , page d'homonymie.
Patronyme italien
Patronyme hispanique